Albert Stirpe, politico americano
 Benito Stirpe, imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Mario Stirpe, oculista italiano
 Maurizio Stirpe, imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Davide Stirpe, pilota motociclistico italiano

Pagine correlate 
 Stirpe